SARB steht für:
 South African Reserve Bank, südafrikanische Zentralbank
 South African Rugby Board, südafrikanischer Landesverband für das „weiße“ Rugby Union während der Apartheid

Sarb steht für:
 Sarb, Dorf im Rajon Bratsk der Oblast Irkutsk, Russland
 Altsüdarabische Schrift (ISO-15924-Code)

Abkürzung